Arquà steht für: 
 den ursprünglichen Namen der Gemeinde Arquà Petrarca in der Provinz Padua, Italien
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Arquata Scrivia in der Provinz Alessandria, Italien